Vorster peut faire référence à :

Patronyme 
Balthazar Johannes Vorster (1915-1983), premier ministre et président de la République d'Afrique du Sud
Dries Vorster (1962- ), athlète sud-africain
Eben Vorster (1997-), nageur sud-africain
Elinda Vorster (1965-), athlète sud-africaine
Emil Vorster (1910-1976), entrepreneur et pilote automobile allemand
Leone Vorster (1988-), nageuse sud-africaine
Michelle Vorster (1978-), coureuse cycliste namibienne
Pierre Vorster (1969-), athlète sud-africain
Tihanna Vorster (1985-), athlète sud-africaine

Vorster
Vorster

en:Vorster